Pibaore Department är ett departement i Burkina Faso.   Det ligger i provinsen Province du Sanmatenga och regionen Centre-Nord, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ouagadougou.

Trakten runt Pibaore Department består till största delen av jordbruksmark. Runt Pibaore Department är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Centre-Nord
Kontrollbehov inkommande wikilänkar